Porcher est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Fête 
La nuit du Porcher est une fête fictive, similaire à celle de Noël. Elle s'inscrit dans l'univers du Disque-monde, créé par Terry Pratchett.

Nom commun 
 Un porcher est une personne qui garde des cochons.
 Porcher est le nom local à La Réunion du Thespesia populnea, une espèce d'arbre de la famille des Malvacées.

Musique et danse 
 Le porcher est une danse alsacienne de la famille des zwiefache.

Patronyme 

 Gilles Porcher de Lissonay (1752-1824), comte de Richebourg, médecin et homme politique français ;
 Jean Porcher (1892-1966), historien français, conservateur en chef du Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France ;
 Jocelyne Porcher (1956-), sociologue et zootechnicienne française ;
 Louis Porcher (1940-2014), professeur émérite à la Sorbonne, sociologue et écrivain français ;
 Marcel Porcher (né en 1947), avocat et homme politique français ;
 Marion Porcher (née en 1992), coureuse cycliste française ;
 Pierre Henri Jean Marie Porcher (1923-), général de brigade français ;
 Robert Porcher (1928-2011), industriel français, gérant du groupe Porcher Industries ;
 Thomas Porcher (né en 1977), économiste français.

Saints des Églises chrétiennes 
 Porcher de Lérins († 731 ou 732), ou Porchaire, Porchaire II, Porcaire, Porcarius, abbé de Lérins en Provence, martyr avec cinq cents autres moines par la main des Musulmans ; célébré le 12 août.
Juvin de Reims est un saint du  représenté comme un porcher
 Saint Florentin de Bonnet, saint porcher

Toponyme 
 Porcher, ancienne commune de Meurthe-et-Moselle

Entreprises 
 Porcher, entreprise fabriquant des sanitaires en céramique ;
 Porcher Industries, entreprise fabriquant des matériaux textiles

Références